МКС-29 — двадцать девятая долговременная экспедиция Международной космической станции. Работа экспедиции началась 16 сентября 2011 года в 00:38 UTC после отстыковки корабля «Союз ТМА-21» от станции, её окончание произошло в этом же году 21 ноября в 23:00 UTC в момент отстыковки от станции корабля «Союз ТМА-02М». Трое членов экипажа к началу экспедиции уже находились на станции, остальные трое должны были быть доставлены на «Союзе ТМА-22» в сентябре 2011 года, однако из-за аварии «Прогресса М-12М» старт корабля был перенесён на 14 ноября. Пополнение экипажа до шести человек произошло 16 ноября 2011 года, 5:24 UTC в момент стыковки корабля «Союз ТМА-22» с МКС.

Экипаж 

Источник НАСА

Ход экспедиции

Принятый грузовой корабль 
 «Прогресс М-13М», старт 30 октября 2011 года, стыковка к модулю «Пирс» 2 ноября 2011.

Отстыкованный грузовой корабль 
 «Прогресс М-10М», отстыковка от модуля «Пирс» 29 октября 2011.

Примечания 

Экспедиции МКС